Ви́ктор Григо́рьевич Афана́сьев (18 ноября 1922, Татарстан — 10 апреля 1994, Москва) — советский и российский учёный-обществовед, , , общественный деятель. Академик АН СССР (1981, РАН с 1991, член-корр. с 1972), доктор философских наук (1964), профессор.
Главный редактор газеты «Правда» (1976—1989, дольше всех занимал этот пост; его заместитель в 1968—1974 гг.) и журнала «Коммунист» (1974—1976).
Председатель Союза журналистов СССР (1976—1990).

Член КПСС с 1943 года, член ЦК КПСС (1976—1990). Депутат Верховного Совета РСФСР (1971—1979), Верховного Совета СССР (1979—1989), народный депутат СССР (1989—1991).

Кавалер ордена Ленина и других орденов, лауреат Государственной премии СССР (1983) — за учебник «Основы философских знаний».

Биография 
Родился в селе Актаныш Актанышского района Татарской ССР в крестьянской семье. По некоторому свидетельству, среднюю школу окончил с отличием. С октября 1940 года в РККА, служил в Советской Армии до 1953 года, демобилизовался, по утверждению В. Кожемяко, в звании капитана (в 1940—1942 гг. служил в военно-воздушных войсках; в 1942—1945 гг. офицер контрразведки «СМЕРШ» в Забайкальском военном округе; в 1945—1952 гг. старший уполномоченный и заместитель начальника контрразведки одной из войсковых частей г. Читы). Член ВКП(б) с 1943 года.

Участник Великой Отечественной войны; в сентябре 1945 года старший оперуполномоченный 2-го отделения отдела СМЕРШ 12-й воздушной армии ВВС лейтенант Афанасьев В. Г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Как пишет В. Кожемяко, В. Г. Афанасьев был «боевым лётчиком. Воевал на Западе и на Востоке. После капитуляции Японии служил в Хабаровске, затем в Чите. Именно здесь он серьёзно увлёкся философией и в конце концов поступил на заочное отделение исторического факультета единственного в ту пору читинского вуза» (летом 1949 года).

Находясь на военной службе окончил заочно за 15 месяцев факультет истории Читинского педагогического института им. Н. Г. Чернышевского (1950), по утверждению В. Кожемяко — с отличием. Также в 1951 г. поступил в заочную аспирантуру Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской и окончил её за 18 месяцев — в 1953 году, в том же году защитил кандидатскую диссертацию «И. В. Сталин о постоянно действующих факторах войны» (научным руководителем у него был заведующий той кафедрой Илья Диомидович Панцхава).

С 1953 по 1960 год работал в Челябинском государственном педагогическом институтев качестве старшего преподавателя, заместителя директора по научно-учебной работе, заведующего кафедрой философии.
Автор учебника по философии «Основы философских знаний», написанного им в Челябинске и на всесоюзном конкурсе признанного лучшим в стране. Благодаря ему В. Г. Афанасьева пригласили в Академию общественных наук в Москву.
В 1960—1968 гг. в АОН при ЦК КПСС заместитель руководителя кафедры философии, и. о. руководителя кафедры научного коммунизма.
Докторская диссертация — «Проблема целостности в философии и биологии» (1964).

В 1968—1974 гг. — заместитель, первый заместитель главного редактора газеты «Правда»; 1974—1976 — главный редактор журнала «Коммунист». Р. И. Косолапов вспоминал, что будучи вскоре после XXV съезда партии приглашён к М. А. Суслову, тот ему сообщил, что руководство партии, решая, кого из двоих, Косолапова или Афанасьева, «поставить на „Правду“», приняло решение «в „Правду“ вернуть В. Г. Афанасьева».

С марта 1976 по октябрь 1989 года главный редактор «Правды»; ушёл в отставку после массовых протестов, вызванных перепечаткой в «Правде» статьи Витторио Дзуккони из итальянской газеты «Репубблика» об алкоголизме Ельцина.

В 1990 г. и. о. академика-секретаря Отделения философии и права АН СССР.
В последние годы жизни — гл. н. с. Отделения философии, социологии, психологии и права РАН. Был членом редколлегии серии «Кибернетика — неограниченные возможности и возможные ограничения» РАН (издательство «Наука»).

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10 (1979—1984) и 11 (1984—1989) созывов от РСФСР.

Увлекался водными лыжами: «возглавил Федерацию воднолыжного спорта Москвы, а затем стал президентом Всесоюзной воднолыжной федерации, внёс огромный вклад в развитие воднолыжного движения в СССР. Был награждён золотой медалью Международной федерации водных лыж».

Поддерживал учёного Побиска Кузнецова.

Автор более 20 книг, около 500 работ, переводившихся на многие языки. В РГСУ проводятся именованные в его честь Афанасьевские чтения.

Умер от рака. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Личная жизнь 
Жена — Людмила Петровна (1927—2002). У супругов двое детей: дочь Ольга (род. 1949) и сын Андрей (род. 1956).

Жил на Малой Филёвской улице, д. 40.

Оценки 

«Самый, пожалуй, легендарный главный редактор газеты „Правды“. Все без исключения „правдисты“ называют его не иначе как „фантастическим человеком“. Мужественный, талантливый, никогда не давал своих подчиненных на растерзание, презирал интриги и доносы — так отзываются о нем коллеги. Виктора Григорьевича Афанасьева можно без преувеличения назвать человеком-энциклопедистом, всех его заслуг, должностей и регалий не перечесть: доктор философских наук, академик, автор знаменитого учебника „Основы философских знаний“ (учебник выдержал 24 издания!), журналист, политический деятель, участник Великой Отечественной войны…».

Награды 
 орден Ленина (1982)
 Орден Октябрьской Революции (1971)
 орден Отечественной войны II степени (1985)
 орден Трудового Красного Знамени (1975)
 орден Красной Звезды (1945)
 медаль «За отвагу» (1943)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Государственная премия СССР (1983) — за учебник «Основы философских знаний»

Основные работы 
 Проблема целостности в философии и биологии, 1964;
 Основы философских знаний (учебник для высших партийных школ) (1960) — всего выдержал 24 издания (14 переработанных и 10 стереотипных)
 Научное управление обществом (М., 1973);
 Социальная информация и управление обществом, 1975
 переиздано: Социальная информация и управление обществом. 2-е изд., стереотип. URSS. 2018. 408 с. ISBN 978-5-397-06305-0.
 Человек в управлении обществом, 1977;
 Системность и общество. М., 1980;
 2-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2018. — 368 с.
 Общество: системность, познание и управление. М.,1981;
 Основы научного коммунизма;
 Мир живого: системность, эволюция и управление, 1986
 Мир живого: СИСТЕМНОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. 2-е изд. URSS. 2010. 336 с. ISBN 978-5-382-01185-1
 Четвёртая власть и четыре генсека;
 Человек: общество, управление, информация: Опыт системного подхода. URSS. 2013. 208 с. ISBN 978-5-397-03824-9

Примечания

Литература 
 
 В. Брюсова. Личность. Ученый. Педагог. Журналист. К 80-летию со дня рождения В. Г. Афанасьева. — М.: РИЦ ИСПИРАН, 2003. — 36 с. Институт социально-политических исследований Российской академии наук
 Искатель истины с улицы Правды / ред. Афанасьева О. М.: Деловой ритм, 2008 г. ISBN 978-5-903291-06-9. Официальный сайт газеты Правда
 Виктор Григорьевич Афанасьев. М., 2013 (Серия Материалы к биобиблиографии учёных. Философия. Вып. 5. М.: Наука, составитель А. Афанасьев)

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 
 Сайт, посвящённый В. Г. Афанасьеву (сохранённая версия с archive.org)
 Гайнуллин М. Правда Афанасьева. По учебнику челябинского философа учились все студенты СССР
 Кожемяко В. Доблесть воина в науке и газете (2012) На сайте kprf.ru
 Потапов Н. Виктор Афанасьев — «беспрецедентный долгожитель» (На сайте kprf.ru)
 Фёдорова В. Воднолыжный президент: лётчик, академик, редактор
 Интервью
 20 лет спустя: три причины краха коммунизма — Румынская революция. Сайт Владимира Ведрашко  (1993)

Журналисты СССР
Члены ЦК КПСС
Авторы учебников философии
Популяризаторы науки
Мемуаристы России
Воднолыжники СССР
Воднолыжники России
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от РСФСР
Народные депутаты СССР от КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Забайкальского гуманитарно-педагогического университета
Преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Главные редакторы газеты «Правда»
Члены Союза журналистов СССР
Умершие от рака
Похороненные на Кунцевском кладбище
Главные редакторы журнала «Коммунист»